Marsupilami, een stripdier ontworpen door en een stripreeks gestart door André Franquin
 Marsupilami (band), een Britse muziekgroep
 Marsupilami (album), een muziekalbum van deze groep